Behrendorf bezeichnet Ortsnamen in Deutschland:

 Behrendorf (Nordfriesland), Gemeinde Behrendorf im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Behrendorf (Werben), Ortsteil der Hansestadt Werben (Elbe) im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Behrendorf (Kreis Apenrade), ehemalige Gemeinde im Kreis Apenrade, Dänemark

Siehe auch:
 Bärendorf
 Beerendorf
 Behrensdorf
 Berrendorf